Sezon 2018/2019 3. Fußball-Ligi - 11. sezon niemieckiej 3. Fußball-Ligi w piłce nożnej.

W rozgrywkach występowało 20 zespołów grających w systemie "każdy z każdym". VfL Osnabrück oraz Karlsruher SC awansowały bezpośrednio do 2. Bundesligi na sezon 2019/2020, SV Wehen Wiesbaden grało w barażach o awans z 16. drużyną 2. Bundesligi w sezonie 2018/2019. VfR Aalen, SC Fortuna Köln, Sportfreunde Lotte oraz Energie Cottbus spadły do odpowiednich terytorialnie Regionallig na sezon 2019/2020.

3. Fußball-Liga (2018/2019)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2018/2019 w 3. Bundeslidze:

Rozgrywki

Tabela

Baraże 

Zwycięzca: SV Wehen Wiesbaden (po bramkach zdobytych na wyjeździe)

Zobacz też 

 Bundesliga
 2. Bundesliga
 3. Bundesliga

Przypisy 

2018 w Niemczech
2019 w Niemczech
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech